Die German Open 2012 im Badminton fanden in der RWE Sporthalle in Mülheim an der Ruhr vom 28. Februar bis zum 4. März 2012 statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar, womit das Turnier in den BWF Grand Prix der Kategorie 3A eingeordnet wurde.

Sieger und Platzierte

Qualifikation

Herreneinzel 
  Eetu Heino -  Rosario Maddaloni: 21-14 / 21-10
  Lukas Schmidt -  Anthony Dumartheray: 21-10 / 21-16
  Stilian Makarski -  Nikolaj Persson: 3-0 ret.
  Wisnu Haryo Putro -  Bjorn Seguin: 15-21 / 21-6 / 21-12
  Mathias Borg -  Maxime Moreels: 21-18 / 21-10
  Iztok Utroša -  Marcel Reuter: 21-17 / 13-21 / 21-19
  Hong Ji-hoon -  Hannes Käsbauer: 21-11 / 21-13

Dameneinzel 
  Judith Meulendijks -  Sabrina Jaquet: 21-15 / 21-4
  Salakjit Ponsana -  Karin Schnaase: 21-11 / 13-21 / 21-17
  Tse Ying Suet -  Xing Aiying: 19-21 / 21-15 / 21-14
  Rena Wang -  Ragna Ingólfsdóttir: 16-21 / 21-16 / 21-13
  Maria Febe Kusumastuti -  Victoria Montero: 21-7 / 21-6
  Sashina Vignes Waran -  Lianne Tan: 21-11 / 11-21 / 21-12
  Poon Lok Yan -  Chloe Magee: 21-13 / 21-19
  Lindaweni Fanetri -  Judith Meulendijks: 21-18 / 21-12
  Salakjit Ponsana -  Tse Ying Suet: 21-15 / 21-12
  Maria Febe Kusumastuti -  Rena Wang: 21-12 / 21-11
  Sashina Vignes Waran -  Poon Lok Yan: 21-16 / 11-21 / 21-14

Herrendoppel 
  Peter Käsbauer /  Josche Zurwonne -  Julien Pohl /  Gregory Schneider: 21-17 / 21-11
  Kim Astrup /  Anders Skaarup Rasmussen -  Mikkel Elbjørn /  Sam Magee: 21-9 / 21-12
  Lim Khim Wah /  Ong Jian Guo -  Pak Chuu Chow /  Tim Dettmann: 21-10 / 21-17
  Andreas Heinz /  Max Schwenger -  Jorrit de Ruiter /  Dave Khodabux: 21-19 / 16-21 / 24-22
  Jacco Arends /  Jelle Maas -  Maurice Niesner /  Till Zander: 21-13 / 19-21 / 21-12
  Ronan Labar /  Mathias Quéré -  Raphael Beck /  Tobias Wadenka: 23-21 / 21-13
  Danny Bawa Chrisnanta /  Chayut Triyachart -  Denis Nyenhuis /  Philipp Wachenfeld: 21-17 / 21-17
  Peter Käsbauer /  Josche Zurwonne -  Kim Astrup /  Anders Skaarup Rasmussen: 17-21 / 21-13 / 21-19
  Lim Khim Wah /  Ong Jian Guo -  Andreas Heinz /  Max Schwenger: 27-25 / 21-8
  Jacco Arends /  Jelle Maas -  Bùi Bằng Đức /  Đào Mạnh Thắng: 21-13 / 21-12
  Ronan Labar /  Mathias Quéré -  Danny Bawa Chrisnanta /  Chayut Triyachart: 23-25 / 22-20 / 21-17

Damendoppel 
  Hsieh Pei-chen /  Wang Pei-rong -  Audrey Mittelheisser /  Émilie Lefel: 21-12 / 21-8
  Samantha Barning /  Ilse Vaessen -  Carola Bott /  Kim Buss: 21-18 / 21-14
  Sanne Ekberg /  Amanda Högström -  Amelie Oliwa /  Claudia Vogelgsang: 21-11 / 21-15
  Lena Grebak /  Maria Helsbøl -  Chen Jiayuan /  Dellis Yuliana: 21-19 / 22-20
  Goh Liu Ying /  Lim Yin Loo -  Isabel Herttrich /  Inken Wienefeld: 21-11 / 21-15
  Savitree Amitrapai /  Sapsiree Taerattanachai -  Alina Hammes /  Kira Kattenbeck: 21-8 / 21-15
  Choi Hye-in /  Kim So-young -  Carla Nelte /  Johanna Goliszewski: 21-19 / 21-10
  Jenny Wallwork /  Gabrielle Adcock -  M. Jolly Lee /  Shinta Saiche: 21-11 / 21-13
  Hsieh Pei-chen /  Wang Pei-rong -  Samantha Barning /  Ilse Vaessen: 21-14 / 21-9
  Lena Grebak /  Maria Helsbøl -  Sanne Ekberg /  Amanda Högström: 21-13 / 21-10
  Savitree Amitrapai /  Sapsiree Taerattanachai -  Goh Liu Ying /  Lim Yin Loo: 21-23 / 21-9 / 21-13
  Choi Hye-in /  Kim So-young -  Jenny Wallwork /  Gabrielle Adcock: 21-9 / 21-11

Mixed 
  Kim Astrup /  Maria Helsbøl -  Kim Sa-rang /  Choi Hye-in: 22-20 / 21-18
  Peter Käsbauer /  Johanna Goliszewski -  Derrick Ng /  Alexandra Bruce: 22-20 / 21-17
  Hendra Setiawan /  Vita Marissa -  Anders Skaarup Rasmussen /  Lena Grebak: 22-20 / 21-11
  Johannes Schöttler /  Sandra Marinello -  Baptiste Carême /  Audrey Mittelheisser: 22-20 / 21-18
  Ong Jian Guo /  Lim Yin Loo -  Anthony Dumartheray /  Sabrina Jaquet: 21-18 / 16-21 / 21-14
  Qiu Zihan /  Tang Jinhua -  Noriyasu Hirata /  Miyuki Maeda: 21-15 / 21-13
  Max Schwenger /  Isabel Herttrich -  Valeriy Atrashchenkov /  Anna Kobceva: 21-18 / 21-15
  Lin Yu-lang /  Hsieh Pei-chen -  Stilian Makarski /  Diana Dimova: 21-15 / 21-14
  Peter Käsbauer /  Johanna Goliszewski -  Kim Astrup /  Maria Helsbøl: 21-17 / 24-22
  Hendra Setiawan /  Vita Marissa -  Johannes Schöttler /  Sandra Marinello: 19-21 / 21-17 / 24-22
  Qiu Zihan /  Tang Jinhua -  Ong Jian Guo /  Lim Yin Loo: 21-15 / 21-14
  Lin Yu-lang /  Hsieh Pei-chen -  Max Schwenger /  Isabel Herttrich: 24-22 / 21-16

Herreneinzel

Setzliste 
  Lin Dan (Champion)
  Chen Jin (3. Runde)
  Sho Sasaki (3. Runde)
  Lee Hyun-il (3. Runde)
  Simon Santoso (Finalist)
  Jan Ø. Jørgensen (Halbfinale)
  Marc Zwiebler (3. Runde)
  Wang Zhengming (1. Runde)
  Tommy Sugiarto (Halbfinale)
  Hans-Kristian Vittinghus (Viertelfinale)
  Son Wan-ho (Viertelfinale)
  Boonsak Ponsana (2. Runde)
  Wong Wing Ki (Viertelfinale)
  Pablo Abián (3. Runde)
  Rajiv Ouseph (nicht gestartet)
  Dionysius Hayom Rumbaka (3. Runde)

Finalrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Wang Xin (Halbfinale)
  Li Xuerui (Champion)
  Juliane Schenk (Finalist)
  Cheng Shao-chieh (1. Runde)
  Sung Ji-hyun (Viertelfinale)
  Bae Yeon-ju (1. Runde)
  Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
  Porntip Buranaprasertsuk (2. Runde)

Finalrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae (Finalist)
  Ko Sung-hyun / Yoo Yeon-seong (Halbfinale)
  Chai Biao / Guo Zhendong (1. Runde)
  Mohammad Ahsan / Bona Septano (2. Runde)
  Hirokatsu Hashimoto / Noriyasu Hirata (Viertelfinale)
  Alvent Yulianto / Hendra Gunawan (2. Runde)
  Markis Kido / Hendra Setiawan (Viertelfinale)
  Fang Chieh-min / Lee Sheng-mu (1. Runde)

Finalrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Ha Jung-eun / Kim Min-jung (1. Runde)
  Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa (Halbfinale)
  Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna (Viertelfinale)
  Shizuka Matsuo / Mami Naito (2. Runde)
  Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin (Viertelfinale)
  Meiliana Jauhari / Greysia Polii (2. Runde)
  Jung Kyung-eun / Kim Ha-na (Finalist)
  Xia Huan / Tang Jinhua (Champion)

Finalrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Chen Hung-ling / Cheng Wen-hsing (2. Runde)
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam (Halbfinale)
  Lee Yong-dae / Ha Jung-eun (Finalist)
  Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl (Champion)
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (1. Runde)
  Shintaro Ikeda / Reiko Shiota (2. Runde)
  Songphon Anugritayawon / Kunchala Voravichitchaikul (2. Runde)
  Michael Fuchs / Birgit Michels (Viertelfinale)

Finalrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Website der German Open
 alleturniere.de

2012
BWF Grand Prix 2012
Badmintonwettbewerb in Mülheim an der Ruhr